HUBO, een lopende menselijke robot ontwikkeld door het Korea Advanced Institute of Science and Technology 
 Hubo Nederland, een Nederlandse winkelketen in doe-het-zelfartikelen
 Hubo België, een Belgische winkelketen in doe-het-zelfartikelen